Libor Kozák
Ján Kozák
Zbigniew Kozak
Roman Kozak
Dmitry Kozak
Desambiguações de sobrenomes